La formula molecolare C10H18O può indicare:
 α-terpineolo
 Borneolo
 Eucaliptolo
 Geraniolo
 Linalolo
 Mircenolo
 Nerolo
 Ossido di rosa
 Terpinen-4-olo
Ipsenolo
Formule molecolari